António Morato est un nom porté par :

 António Morato (1937-), de son nom complet António Henriques Morato, footballeur portugais.
 António Morato (1964-), de son nom complet António Maurício Farinha Henriques Morato, footballeur portugais, le fils du dernier.